Deuce může být:

 Deuce (skupina) – britská hudební skupina
 Deuce (zpěvák) (* 1986) – americký zpěvák
 Deuce (album, Rory Gallagher) – album Roryho Gallaghera z roku 1971
 Deuce (album, Kurtis Blow) – album Kurtise Blowa z roku 1981
 Deuce (album, The D.O.C.) – album rappera The D.O.C. z roku 2003
 Deuce (album, Beautiful Creatures) – album skupiny Beautiful Creatures z roku 2005

ve sportu
 Shoda (deuce) – stav v tenise, kdy každému z hráčů chybí k vítězství dva míče

 v kinematografii
 The Deuce: Špína Manhattanu – americký seriál z originální produkce HBO z let 2017–2019